Municipio Libertador, puede referirse a varios municipios de países de América:

Divisiones administrativas 

 En Venezuela

 Municipio Libertador, perteneciente al Distrito Capital.
 Municipio Libertador, perteneciente al estado Aragua.
 Municipio Libertador, perteneciente al estado Carabobo.
 Municipio Libertador, perteneciente al estado Mérida.
 Municipio Libertador, perteneciente al estado Monagas.
 Municipio Libertador,  perteneciente al estado Sucre.
 Municipio Libertador, perteneciente al estado Táchira.